

Cinema 
 L'harem – film del 1967 di Marco Ferreri
 Harem – film del 1985 diretto da Arthur Joffé
 Harem Suare – film del 1999 diretto da Ferzan Özpetek

Musica 
 Harem – album di Sarah Brightman del 2003
 Harem – singolo di Axos, Side Baby e Don Joe del 2019

Altro 
 Harem – nel mondo islamico, luogo destinato alla vita privata delle concubine
 Harem – in zoologia, gruppo di animali consistente di uno o due maschi, un certo numero di femmine e la loro prole
 Harem – programma televisivo
 Harem – genere di anime e manga
 Harem egizio
 Harem ottomano